Antoni de Vaudémont, nascut cap a 1400, mort el 22 de març de 1458 va ser comte de vaudémont i senyor de Joinville de 1418 a 1458. Per matrimoni, va ser també comte d'Aumale i baró d'Elbeuf de 1452 a 1458. Era fill de Ferri I de Vaudémont i de Margarida de Joinville.

Es va casar el 12 d'agost de 1416 amb Maria d'Harcourt (1398-† 1476), comtessa titular d'Harcourt, comtessa d'Aumale i baronessa d'Elbeuf, filla de Joan VII d'Harcourt, comte d'Aumale i d'Harcourt, i baró d'Elbeuf, i de Maria d'Alençon. Van tenir com fills:
 Ferri II (° 1428-† 1470), comte de Vaudémont i senyor de Joinville,
 Joan VIII († 1473), comte d'Aumale i baró d'Elbeuf,
 Enric de Lorena († 1505), bisbe de Thérouanne (1447-1484), i després de Metz (1484-1505),
 Margarida de Lorena (vers 1420 † vers 1474), senyora d'Aarschot i de Bierbeke (morta abans de 1474), casada el 1432 amb Antoni I el Gran de Croÿ
 Maria († 1455), casada el 1450 amb Alan IX (? 1462), vescomte de Rohan.

Va tenir igualment com fills il·legítims a:
 Joan, bastard de Vaudémont († 1509), fill d'un dona desconeguda, legitimat per Carles VII el 20 de maig de 1488, tinen general de l'exèrcit venecià (1483), senyor de Damvillers (1488), de Florennes i de Pesches (1494); casat amb Joana de la Marck;
 Pierrette de Saint Belin, filla d'Isabel de Saint Belin i esposa de François Contant, senyor de Moranville.

No amagant la seva voluntat d'heretar del ducat de Lorena a la mort del seu oncle Carles II de Lorena, que no tenia més que filles, es va barallar amb aquest quan el va desheretar el 1425. Carles II va atacar els seus dominis, però Antoni es va aliar amb Felip III el Bo, duc de Borgonya i li va fer front.

El 1431, després de la mort de Carles II, Antoni va atacar el nou duc Renat d'Anjou, i, l'1 de juliol de 1431 el va derrotar a Bulgnéville i el va fer presoner. Llargues negociacions van seguir, ja que l'emperador Segimon I sostenia a Renat i es negava a acceptar a Antoni, aliat del duc Felip III de Borgonya del qual temia les ambicions, accedir al ducat. Finalment, per tractat del 27 de març de 1441, Antoni va renunciar al ducat, a canvi de la independència del seu comtat, i el fill d'Antoni fou promès amb la filla de Renat, Violant o Iolanda. Aquest matrimoni permetrà al net d'Antoni i de Renat heretar els ducats trenta anys més tard.

Antoni va participar també en algunes guerres senyorials locals.

Ascendència 
</center>

Fonts 
 Michel François, Histoire des comtes et du comté de Vaudémont des origines à 1473 
 Georges Poull, La maison ducale de Lorraine, 1991

Notes i referències 

Casa de Lorena
Senyors de França
Comtes d'Aumale
Barons de França
Comtes de Vaudémont